Octopussy (film), een James Bondfilm uit 1983
Octopussy (soundtrack), de soundtrack van bovenstaande film
Octopussy (James Bond), een personage uit een James Bondfilm
Octopussy and The Living Daylights, een James Bondverhalenbundel
Octopussy (schip), een snel type luxe motorjacht, ontwikkeld door Heesen Yachts